Jefferson Keane est un personnage de la série télévisée Oz, interprété par Leon Robinson.

Biographie

Sentence 
Prisonnier N°97K186. Condamné le  pour deux chefs d'inculpation de meurtre au  à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération sur parole.

Personnalité 
Jefferson Keane est le leader charismatique du gang des "Homeboys", gang composé de noirs violents et toxicomanes, il est secondé notamment par Paul Markstrom, qui s'avérera être un policier infiltré pour endiguer le trafic de drogue dans la prison, et de Simon Adebisi.

En dehors de prison, c'est un homme marié. Il épouse sa femme Mavis pendant la saison. Son frère Billie, est également prisonnier à Oz.

Tout au long de la série, Jefferson est l'un des rares personnages qui évolue de manière positive et change de comportement. Il regrettera ses crimes et désirera œuvrer pour la paix, bien que certains à Oz n'y voyaient qu'une ruse.

Saison 1 

Jefferson Keane est incarcéré pour le meurtre de sang froid d'un couple de jeunes mariés qui sortaient tout juste de l'église pour une affaire de drogue.

Tout bascule pour Jefferson lorsque Billie Keane, son jeune frère homosexuel, se fait tabasser par Dino Ortolani, ce dernier repoussant violemment les avances de Billie. Jefferson, qui alors jure de venger son frère de cet affront, charge Johnny Post d'exécuter Ortolani, ce qu'il fera, en immolant le pauvre Ortolani, avec la complicité des matons et de Ryan O'Reily.

Cet épisode marque alors un tournant pour Jefferson, qui se rapproche de l'Imam Kareem Said, il se convertit à l'islam sous le nom de Tizi Ouzou. O'Reily, ne croyant pas à cette subite rédemption, organise donc un complot visant à éliminer Keane, avec l'aide d'un maton véreux.

Jefferson est emmené au gymnase de la prison, où deux détenus Latinos sont en train de l'attendre pour l'agresser. Il parvient à tuer ses agresseurs, les gardiens filment le combat (avant de détruire la vidéo, seule preuve de légitime défense) pour s'amuser.

Le gouverneur Devlin, voulant faire de Keane un exemple, met tout son pouvoir de son côté pour prononcer l'exécution à mort de Jefferson. Ce dernier sera alors exécuté, non sans un dernier larmoyant laïus. Il sera donc le premier détenu à subir la peine de mort, depuis l'élection du gouverneur, qui a réinstauré la peine capitale.

Saison 6 
Lors de la saison 6, Jefferson Keane apparaît en tant que narrateur lors de l'épisode "Les morts ont la parole" avec Augustus Hill. Le thème de l'épisode est basé sur la mort et la vie après la mort.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Personnage de fiction afro-américain
Prisonnier de fiction
Meurtrier de fiction
Gangster de fiction